Alfred Habdank Skarbek Korzybski – ingegnere, filosofo e matematico polacco
 Honorata Skarbek – cantante polacca
 Krystyna Skarbek – agente segreta polacca